The Evil That Men Do (film), een film van J. Lee Thompson
The Evil That Men Do (Iron Maiden), een nummer van Iron Maiden